Kriesel ist der Familienname folgender Personen:

 David Kriesel (* 1984), deutscher Informatiker
 Friedrich-Wilhelm Kriesel (* 1948), General der Bundeswehr
 Werner Kriesel (1941–2022), deutscher Ingenieur und Professor
 Wolf-Dietrich Kriesel (1950–2022), General der Bundeswehr

Siehe auch:
 Griesel
 Grisel